Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 22 bis 23. Juli 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Saanen